Барвуд — неоднозначное слово:
 Барвуд — одно из названий вида растений  (птерокарпус ежовый, мунинга).
 Барвуд, Адам (род. 1992) — новозеландский горнолыжник, участник Олимпийских игр 2014 года.
 Барвуд, Хэл (род. 1940) — американский сценарист, продюсер, режиссёр, актёр.
 Барвуд Филмз () — кинокомпания, принадлежащая Барбре Стрейзанд.
 Барвуд () — название нескольких населённых пунктов в США.